Кучковски манастир може да се отнася за два манастира над скопското село Кучково, Република Македония:

 „Свети Георги“, XIV век;
 „Свети Трифон“, XIX век.